Personen
 Ben Haggerty (1983), Amerikaanse rapper bekend onder zijn artiestennaam Macklemore 
 Dan Haggerty (1941-2016), Amerikaans acteur
 Tamara Haggerty (1996), Nederlandse handbalster